Міге́л (, ) — португальське чоловіче особове ім'я. Аналог українського імені Михаїл. Інші форми — Мігель (в іспаномовних країнах), Майкл (в англомовних країнах), Міхаель (в німецькомовних країнах).

Особи 
 Мігел — принц Португальський (1498—1500)

Примітки 

Португальські імена